Селянин:

 Селянин — житель села (см. также горожанин).

Персоналии 
 Селянин, Александр Сергеевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 Селянин, Глеб Иванович (1926—1984) — советский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик и сценарист.
 Селянин, Евгений Николаевич (1923—2001) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Селянин, Иван Семёнович (1904—1976) — советский киноактёр.
 Селянин, Сергей Валентинович (род. 1966) — советский и российский хоккеист.
 Селянин, Фёдор Тимофеевич (1930—1998) – советский и российский комсомольский и партийный деятель.

 Селянина, Лариса Алексеевна (род. 1952) — российский дизайнер одежды, живописец, график, фотограф.

Топоним 
 Селянин — село в Болгарии.